Příjmení Grabmayr nosí více osob:

 Franz Grabmayr (1927–2015), rakouský malíř
 Karl Grabmayr (1848–1923), rakouský politik